Первая Футбольная лига 2004/05 — 13-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и ещё победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второго дивизиона 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Плимут Аргайл
 Куинз Парк Рейнджерс
 Брайтон энд Хоув Альбион

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Гримсби Таун
 Рашден энд Даймондс
 Ноттс Каунти
 Уиком Уондерерс

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Первого дивизиона
 Уолсолл
 Брэдфорд Сити
 Уимблдон

Клубы, вышедшие из Третьего дивизиона
 Донкастер Роверс
 Халл Сити
 Торки Юнайтед
 Хаддерсфилд Таун

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Турнирная таблица 

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005